Покровский сельский совет (сельсовет)

На территории Украины 

 Покровский сельский совет (Криничанский район)
 Покровский сельский совет (Краснопольский район)
 Покровский сельский совет (Никопольский район)
 Покровский сельский совет (Зеньковский район)

Упразднены в 2020.

На территории Российской Федерации 

Покровский сельсовет — муниципальные образования и/или административно-территориальные единицы в России:
 Покровский сельсовет — в Ключевском районе Алтайского края.
 Покровский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Покровский сельсовет — в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Покровский сельсовет — в Родинском районе Алтайского края.
 Покровский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Покровский сельсовет — в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Покровский сельсовет — в Благовещенском районе Республики Башкортостан.
 Покровский сельсовет — в Фёдоровском районе Республики Башкортостан.
 Покровский сельсовет — в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Покровский сельсовет — в Абанском районе Красноярского края.
 Покровский сельсовет — в Черемисиновском районе Курской области.
 Покровский сельсовет — в Тербунском районе Липецкой области.
 Покровский сельсовет — в Гагинском районе Нижегородской области.
 Покровский сельсовет — в Чановском районе Новосибирской области.
 Покровский сельсовет — в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Покровский сельсовет — в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Покровский сельсовет — в Вашкинском районе Оренбургской области.
 Покровский сельсовет — в Великоустюгском районе Оренбургской области.
 Покровский сельсовет — в Грязовецком районе Оренбургской области.
 Покровский сельсовет — в Чагодощенском районе Оренбургской области.

Упразднённые 
 Покровский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области. Упразднён в 1939.
 Покровский сельсовет — в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. Упразднён в 2008.
 Покровский сельсовет — в Славгородском районе Алтайского края. Упразднён в 2012.
 Покровский сельсовет — в Абдулинском районе Оренбургской области. Упразднён в 2015 году.
 Покровский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Упразднён в 2015 году.
 Покровский сельсовет, с 2004 село Покровское — в Красногвардейском районе Ставропольского края. Упразднён в 2020.

См. также 
Покровский сельский округ